Кораккасы — название населённых пунктов:

Россия 
 Кораккасы — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Кораккасы — деревня в Моргаушском районе Чувашии.